

Чернеєво — місто, Великопольське воєводство

Чернеєво — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Чернеєво — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область